Алту-Капибариби () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Пернамбуку.
Население составляет 	273 729	 человек (на 2010 год). Площадь — 	1 779,730	 км². Плотность населения — 	153,80	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона  включены следующие муниципалитеты:
 Казиньяс
 Фрей-Мигелинью
 Санта-Крус-ду-Капибариби
 Санта-Мария-ду-Камбука
 Сурубин
 Такуаритинга-ду-Норти
 Торитама
 Вертенти-ду-Лериу
 Вертентис

Микрорегионы штата Пернамбуку